

Севан — високогірне озеро
 Севан — місто на узбережжі озера Севан
 Севан — національний парк

Севан — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область